Mistrzostwa Ameryki Północnej w Biathlonie Letnim 2016 odbyły się w dniach 13 - 14 sierpnia 2016 roku w Jericho, w USA. Rozegrane zostały dwie konkurencje: sprint i bieg masowy.

W rywalizacji kobiet w sprincie triumfowała Susan Dunklee, natomiast wśród mężczyzn Lowell Bailey. W biegu pościgowym zwyciężyła ponownie Amerykanka Susan Dunklee oraz jej rodak Tim Burke.

Wyniki

Sprint kobiet 
 Data: 13 sierpnia 2016

Sprint mężczyzn 
 Data: 13 sierpnia 2016

Bieg masowy kobiet 
 Data: 14 sierpnia 2016

Bieg na dochodzenie mężczyzn 
 Data: 14 sierpnia 2016

Bibliografia 
 
 

Sezon 2016/2017 w biathlonie
Mistrzostwa Ameryki Północnej w biathlonie
2016 w Stanach Zjednoczonych
Vermont
Biathlon w Stanach Zjednoczonych